Pratapgarh (Hindi:   [], von Pratāp (Personenname) und gaṛh „Festung“; früher Partabgarh) bezeichnet:

 eine Stadt im indischen Bundesstaat Rajasthan, siehe Pratapgarh (Rajasthan)
 danach ein Distrikt Rajasthans, siehe Pratapgarh (Distrikt, Rajasthan)
 danach ein ehemaliger Fürstenstaat, siehe Pratapgarh (Staat)
 eine Stadt im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh, siehe Pratapgarh (Uttar Pradesh)
 danach ein Distrikt Uttar Pradeshs, siehe Pratapgarh (Distrikt, Uttar Pradesh)
 eine Stadt im indischen Bundesstaat Tripura, siehe Pratapgarh (Tripura)